R26 ou R-26 peut faire référence à :

Arts 
 R-26, un salon artistique montmartrois organisé à l’atelier des mondains parisiens Madeleine, Marie-Jacques et Robert Perrier,
 « R-vingt six », une chanson par Django Reinhardt et Stéphane Grappelli rendant hommage au salon artistique.

Domaine militaire 
  : missile balistique intercontinental soviétique.

Industrie 
 R26, Un mouvement horloger de l'entreprise LIP, repris par l'industrie horlogère soviétique sous la dénomination K-26.

Sciences 
Chimie
 La phrase de risque : Très toxique par inhalation, sur les étiquettes de produits chimiques.

Médecine
 Anomalies de la démarche et de la motilité, d'après la classification internationale des maladies.

Sport automobile 
 Renault R26, une formule 1 engagée par l'écurie Renault F1 Team.

Transports 
Automobile
 Renault Megane 2 RS R26 F1 Team, une version de la Renault Mégane II RS.

Moto
 BMW R 26, un modèle du constructeur allemand BMW.

Route
  Ring belge R26, la ceinture périphérique d'Aarschot.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres